Вячеслав Сергеевич Каминский (; род. 5 июля 1988, Борисов, Минская область) — белорусский футболист, вратарь клуба «Островец».

Клубная карьера 
Начинал карьеру в минском «Локомотиве», где играл за дубль, позже выступал во Второй лиге за «Молодечно». В 2012 перешёл в «Смолевичи-СТИ» и вместе с этим клубом выиграл Вторую лигу. С 2013 года выступал за смолевичский клуб в Первой лиге, но постепенно уступил место основного вратаря Александру Черкасу, и летом 2014 года перешёл в «Слоним».

В январе 2015 года стал тренироваться с мозырьской «Славией», которую на тот момент возглавлял бывший тренер «Смолевич-СТИ» Юрий Пунтус. В марте подписал контракт с клубом. Большую часть чемпионата 2015 играл за дубль, иногда появляясь на скамейке запасных основной команды. 31 октября 2015 года дебютировал в Высшей лиге, проведя весь матч против «Гомеля» (3:1).

В феврале 2016 года покинул «Славию» и вскоре присоединился к составу «Орши». В январе 2017 года снова был приглашен на просмотр в «Славию», однако в итоге подписал контракт с новополоцким «Нафтаном». Провел за основную команду два матча, после чего в июне 2017 года покинула клуб.

В августе 2017 года присоединился к минскому «Лучу», но в 2017 году так и не сыграл за него. В начале 2018 года вновь стал игроком «Орши», в августе того же года покинул команду и перешёл в «Клецк».

В апреле 2019 года пополнил состав чистинского «Андердога», а в августе того же года перешёл в «Молодечно». В апреле 2020 года стал игроком «Островца».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Игроки ФК «Клеческ»

Игроки ФК «Андердог»
Игроки ФК «Островец»
Родившиеся в Борисове
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК СКВИЧ
Игроки ФК СКВИЧ (II)
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Слоним-2017»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Орша»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Луч» Минск
Игроки ФК «Клецк»